Constantinov este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Elena Covalenco (n. 1956), politician moldovean.
 Victor Covalenco (n. 1975), atlet moldovean.
 Alexandru Covalenco (n. 1978), fotbalist moldovean.

Vezi și
Kovalenko